

Олдтаун — місто, штат Айдахо
 Олдтаун — переписна місцевість, штат Меріленд